Europamästerskapet i basket för herrar 1961 spelades i Belgrad, Jugoslavien och var den tolfte EM-basketturneringen som avgjordes för herrar. Turneringen spelades mellan den 29 april och 8 maj 1961 och totalt deltog 19 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Jugoslavien och Bulgarien, det var Sovjetunionens sjätte EM-guld.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Gruppspelet

Spelsystem
De 19 lagen som var med i EM spelade i sex grupper, fem stycken med tre lag och en med fyra, alla lagen mötte varandra en gång i sin grupp. Därefter gick sen de två bästa i varje grupp vidare till slutspel där lagen var indelade i två grupper med sex lag i varje där lagen mötte varandra en gång. Lagen som gick till slutspelsgrupperna tog med sig resultatet mot den motståndare man haft i första gruppspelet. Därifrån gick de två bästa till spel om medaljer, medan tredje och fjärde laget spelade om plats fem till åtta och femte och sjätte laget spelade om plats nio till tolv. De övriga sju lagen var indelade i två grupper, en med tre lag och en med fyra lag, där de två bästa spelade om plats 13 till 16, medan övriga lagen spelade om plats 17 till 19. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Andra gruppspelet

Grupp 13-19 A

Grupp 13-19 B

Placeringsmatcher
Spel om plats 17-19

Match om 17:e plats

Spel om plats 13-16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

Slutspelsgrupper

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher
Spel om plats 9-12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Spel om plats 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Externa länkar
 Basket-EM 1961 på fiba archive 
 Basket-EM 1961 på todor66.com 

Internationella baskettävlingar i Jugoslavien
1961 i Jugoslavien
Sportåret 1961
Internationella sportevenemang i Belgrad
1961
Belgrad under 1900-talet